Deux naturalistes britanniques se nomment John Tradescant :
 John Tradescant l'Ancien (vers 1570-15 ou ), naturaliste, collectionneur et voyageur ;
 John Tradescant le Jeune (1608-1662), botaniste et jardinier, fils du précédent.